Галицький — українське прізвище.
 Галицький Василь Дмитрович (1926) — український хоровий диригент, педагог.
 Галицький Василь Іванович (1912—1990) — український вчений географ.
 Галицький Владислав (, 1850 — після 1939) — львівський архітектор.
 Галицький Володимир Васильович (1955) — український кінооператор.
 Галицький Володимир Людвигович (1927) — заслужений працівник сільського господарства України.
 Галицький Володимир Михайлович (1962—2014) — український чиновник.
 Галицький Володимир Олександрович (1910—1998) — театральний режисер.
 Галицький Георгій Станіславович (справжнє прізвище — Васюченко; 1851—1907) — актор й антрепренер російсько-українських труп.
 Данило Галицький (1201 — 1264) — руський князь з династії Романовичів, правитель Галицько-Волинського князівства.
 Галицький Євген Олександрович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Галицький Зигмунт (1951, Польща) — польський мовознавець-діалектолог.
 Коломан Галицький (1208 —1241) — син угорського короля Андрія II, зять князя сандомирського і краківського Лешека I Білого, князь (1214) і король Галичини та Володимирії.
 Галицький Кузьма Микитович (1897—1973) — радянський військовий діяч.
 Галицький Микола Миколайович — старший сержант Державної прикордонної служби України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Галицький Олександр Володимирович (1955) — один з основоположників російських ІТ-технологій.
 Галицький Сергій Миколайович (1967) — російський підприємець.
 Галицький Сергій Феодосійович ( 1960) — український дизайнер.

Див. також 
 Галицька
 Галицький сейм
 Галицький округ
 Галицький Хрест
 Галицький замок
 Галицький район
 Галицький каштелян
 Галицький автозавод
 Митрополит Галицький
 Галицький деканат РКЦ
 Галицький становий сейм
 Галицький провулок (Київ)
 Галицький економічний вісник
 Галицький замок (Словаччина)
 Галицький референдум (1991)
 Галицький революційний комітет
 Галицький національний природний парк
 Галицький коледж імені В'ячеслава Чорновола

Слов'янські прізвища